Renato Soares de Oliveira Augusto (Rio de Janeiro, 8 februari 1988) is een Braziliaans voetballer die doorgaans als offensieve middenvelder speelt. Hij verruilde Corinthians in januari 2016 voor Beijing Guoan. Renato Augusto debuteerde in 2011 in het Braziliaans voetbalelftal.

Clubcarrière 
Renato Augusto debuteerde in 2005 voor Flamengo, waar hij doorstroomde vanuit de jeugdopleiding. In 2007 stond hij dicht bij een overgang naar Palermo. Op 10 juli 2008 tekende hij een contract bij Bayer Leverkusen. In 2010 wees Bayer Leverkusen een bod van Manchester City op Renato Augusto af. Hij stond tussen oktober 2011 en februari 2012 vier maanden aan de kant. Tijdens de eerste helft van het seizoen 2012/13 kwam hij amper nog aan spelen toe. Op 20 december 2012 maakte Bayer Leverkusen bekend dat Renato Augusto zou terugkeren naar zijn vaderland om bij Corinthians te voetballen. Hij tekende een contract tot medio 2016 voor de club uit São Paulo. Begin 2016 ging hij in China voor Beijing Guoan spelen.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Renato Augusto debuteerde in 2011 voor Brazilië. Met het Braziliaans olympisch voetbalelftal werd hij als dispensatiespeler in 2016 olympisch kampioen.

Erelijst

Braziliaans voetballer
Braziliaans olympisch kampioen